Tomás de Rocamora puede referirse a:
 Fray Tomás de Rocamora religioso español.
 Tomás de Rocamora militar español de origen nicaragüense, fundador de varias villas en la Argentina.